Chiesa dei Santi Tiburzio e Susanna, Badia Agnano, località di Bucine
 Chiesa dei Santi Tiburzio e Susanna, Gargonza, località di Monte San Savino
 Chiesa dei Santi Tiburzio e Susanna, Facen, frazione di Pedavena